CB — обозначение кавалерской степени Ордена Бани.
 Cb — колумбий, химический элемент, переименованный в ниобий.
 Си-Би — общедоступный «гражданский диапазон» радиосвязи на коротких волнах.
 Crash Bandicoot — серия видеоигр.
 Countryballs  - Фэндом Про страны